Вікторія Азаренко була чинноб чемпіонкою  і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Серену Вільямс з рахунком 7–6(8–6), 2–6, 6–3.

Всі троє перших сіяних тенісисток (Азаренко, Вільямс і Марія Шарапова) були претендентками на те, щоб стати 1-ю ракеткаою світу ranking на початку турніру. Вільямс повернула собі це звання вперше з жовтня 2010 року, ставши найстаршою 1-ю ракеткою в історії WTA. після перемоги над Петрою Квітовою у чвертьфіналі.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Qatar Total Open, одиночний розряд
2013